Einar Thulin kan syfta på:

* Einar Thulin (1883–1941), svensk ämbetsman och politiker
 Einar Thulin (1896–1963), svensk höjdhoppare
 Einar Thulin (1910–2005), svensk ämbetsman